Otto I van Oldenburg (bisschop), bisschop van Münster (1203-1218)
 Otto I van Oldenburg (graaf), graaf van Oldenburg (1209-1251)